Хоту-Кюель () — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения.

 Хоту-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 63°41’с. ш. 119°34’в. д..
 Хоту-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 65°10’с. ш. 124°59’в. д..
 Хоту-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 64°16’с. ш. 121°59’в. д..
 Хоту-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 63°15’с. ш. 120°27’в. д..
 Хоту-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 72°12’с. ш. 147°41’в. д..
 Хоту-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 63°36’с. ш. 121°28’в. д..

Примечания

См. также 
Холу-Кюель